Messi ist der Familienname folgender Personen:

 João Maria Messi OSM (* 1934), Altbischof von Barra do Piraí-Volta Redonda
 Lionel Messi (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Luca Messi (* 1975), italienischer Boxer

Siehe auch:
 Messie-Syndrom